Мировая лига водного поло среди женщин 2010 — 7-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 17 мая по 20 июня, а суперфинал с 28 июня по 3 июля в городе Ла-Холья (США). Победителем турнира в пятый раз стала сборная США.

Квалификационный турнир

Америка

Азия/Океания

Европа/Африка

Группа А

Группа В

Суперфинал

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2010 год в водном поло